Pablo Sánchez peut désigner :
 Pablo Sánchez (1913-1944), antifranquiste espagnol, mort pour la France dans la Résistance ;
 Pablo Sánchez Ibáñez (1930-1987), arbitre espagnol de football ;
 Pablo Martín Sánchez (1977-), écrivain espagnol ;
 Pablo Sánchez López (1990-), pilote automobile mexicain.